J24 steht für:

 J/24, ein sportliches Kielboot

 den Johnson-Körper J24, die verdreht verlängerte Fünfeckskuppel

Abkürzung